

Брандонвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Брандонвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія